Eugene Byron Smalley, fue un botánico, fitopatólogo, y micólogo estadounidense
 Phillips Smalley,  actor y director cinematográfico estadounidense de la época del cine mudo
 Richard Smalley, químico y profesor universitario estadounidense